El sexto sentido puede aludir a:
La percepción extrasensorial.
El sexto sentido, película española de 1929 de vanguardia dirigida por Nemesio M. Sobrevila.
El sexto sentido, película hispano-argentina de 1963 dirigida por Enrique Carreras.
El sexto sentido, serie de televisión estadounidense de 1972.
The Sixth Sense (Sexto Sentido / El Sexto Sentido), película estadounidense de 1999 de suspense dirigida por el hindú M. Night Shyamalan.
El sexto sentido, álbum musical de 2005 de Thalía.